Chiesa di San Gennaro – chiesa di Cerreto Sannita
 Chiesa di San Gennaro – chiesa di Napoli, sita nel parco della Reggia di Capodimonte
 Chiesa di San Gennaro a Sedil Capuano – chiesa di Napoli, sita in vico Sedil Capuano
 Chiesa di San Gennaro ad Antignano – chiesa di Napoli, sita in via San Gennaro ad Antignano
 Chiesa di San Gennaro al Vomero – chiesa di Napoli, sita in via Gian Lorenzo Bernini
 Chiesa di San Gennaro all'Olmo – chiesa di Napoli, sita in via San Gregorio Armeno
 Chiesa di San Gennaro Extra Moenia – chiesa di Napoli, sita nell'ospedale di San Gennaro dei Poveri
 Chiesa di San Gennaro Spogliamorti – chiesa di Napoli, sita in vico Limoncello

Pagine correlate 

 San Gennaro (disambigua)